Rebutia pulvinosa  F.Ritter & Buining, 1963, es una especie fanerógama perteneciente a la familia de las Cactaceae.

Distribución 
Es endémica del departamento de Tarija en el sur de Bolivia, donde se encuentra en el noreste en un barranco del Río Pilaya. Crece a alturas de alrededor de 1400  Es una especie inusal en las colecciones.

Descripción 
Rebutia pulvinosa crece con tallos esféricos de color verde brillante, formando grupos. El tallo puede alcanzar un diámetro de 1.8 a 2.5 centímetros, y tienen raíces fibrosas. Las 14 a 16 costillas están claramente divididos en huecos. Tiene alrededor de 5 espinas centrales de color blanco, con las puntas ligeramente más oscuras. Las hasta 15 espinas radiales son blancas y de hasta 5 milímetros de largo. Las blancas flores tienen una franja media más o menos rosada y alcanzan un diámetro de hasta 2,5 centímetros. El pericarpio y el tubo de la flor están cubiertos con cerdas blancas. Los pequeñas frutos son alargados de color bronce a rojizo verde.

Taxonomía 
Rebutia pulvinosa fue descrita por F.Ritter & Buining  y publicado en Taxon 12: 29. 1963.
Etimología
Rebutia: nombre genérico que fue nombrado en 1895 por Karl Moritz Schumann  en honor de Pierre Rebut ( * 1827 - 1898), un botánico francés especializado en cactus. 

pulvinosa: epíteto latíno que significa "que forma cojín"
Sinonimia
 Rebutia albiflora F. Ritter & Buining
 ''Aylostera pulvinosa

Referencias

Enlaces externos

 http://cactiguide.com/cactus/?genus=Rebutia&species=pulvinosa

pulvinosa
Flora de Sudamérica occidental
Flora de América del Sur continental
Cactus y suculentas
Plantas descritas en 1963 
Plantas descritas por F.Ritter 
Plantas descritas por Buining